Simon-Pierre Mérard de Saint-Just (1749-1812), écrivain français ;
 Anne-Jeanne-Félicité Mérard de Saint-Just (1765-1830), son épouse, écrivaine française.